Die Coppa Italia 1968/69, den Fußball-Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften in Italien der Saison 1968/69, gewann der AS Rom. Die Roma setzte sich in der Finalrunde vor US Cagliari durch und konnte die Coppa Italia zum zweiten Mal gewinnen. Drei Punkte Vorsprung auf Cagliari konnte die Mannschaft von Trainer Helenio Herrera aufweisen. Man wurde Nachfolger des AC Turin, der sich im Vorjahr vor dem AC Mailand durchgesetzt hatte, diesmal aber in der Finalrunde scheiterte.

Als italienischer Pokalsieger 1968/69 qualifizierte sich der AS Rom für den Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres, wo man im Halbfinale durch Losentscheid gegen den polnischen Vertreter Górnik Zabrze ausschied.

Gruppenphase

Gruppe 1 

|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Obwohl erstplatziert, qualifizierte sich Atalanta Bergamo nicht für das Viertelfinale, da man den schlechtesten aller neun Gruppensieger stellte und sich nur acht für das Viertelfinale aufstellen lassen konnten.

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|}

Gruppe 9 

|}

Viertelfinale 

|}

Finalrunde 

|}

Siegermannschaft

Siehe auch 
 Serie A 1968/69

Weblinks 
 Informationen zur Coppa Italia auf rsssf.com

1968/69
Fußballsaison 1968/69